Наранхос има више значења:

 Наранхос (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Наранхос (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхос (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхос (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхос (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику